El nombre de Ramón Ramos puede referirse a:

 Ramón Ramos Manso (1967), exjugador de baloncesto portorriqueño.
 Ramón Ramos (Madrid, 1965), un autor español de ciencia ficción y fantasía.
 Ramón Ramos Torre (1949), sociólogo español, presidente del CIS.